Новый Двор () — агрогородок в Минском районе Минской области Республики Беларусь, центр Новодворского сельсовета.

Расположение и транспорт 

Агрогородок расположен на возвышенных берегах реки Свислочь, в 3 км юго-восточнее МКАД. В 300 м на северо-восток от Нового Двора начинается промышленный узел Шабаны. На территории агрогородка пересекаются автодороги местного значения Н9034 и Н9050, имеется круговой перекрёсток с интенсивным движением. Общественный транспорт представлен (по состоянию на октябрь 2018 года) городскими автобусными маршрутами 5д, 85с, 108, 108д, следующими из Минска в Гатово и Михановичи, автобусом 176э (ДС Серова — ДС Шабаны), а также пригородными автобусными маршрутами 312 и 316. Восточную часть агрогородка пересекает электрифицированная железнодорожная ветка Михановичи—Колодищи, пассажирское движение по которой отсутствует.

История 
Новый Двор впервые упоминается в 1553 году как часть имения Гатово, принадлежавшего .

Социально-культурные объекты 

  — памятник архитектуры (первая половина XIX века). В настоящее время в здании размещается православный храм архангела Михаила.
 Сельский исполнительный комитет.
 Новодворский центр традиционной культуры.
 ГУО «Новодворская средняя школа Минского района».
 ГУО «Новодворский ясли-сад».
 Служба быта Минского районного комбината бытового обслуживания — комплексный приёмный пункт «Новый Двор».
 Амбулатория
В западной части агрогородка строится новая церковь.

Примечания

Ссылки 
 Новодворский сельсовет на сайте Минского райисполкома

Агрогородки Минского района